Das Dunlop World Challenge Tennis Tournament 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Toyota. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 21. bis 27. November 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Toyota (Aichi)